

Населені пункти та їхні частини

 Дзержно — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзержно — село в гміні Порай Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Дзержно — частина міста Писковіце в Ґлівицькому повіті Сілезького воєводства
 Дзержно — частина села Песький в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки